Andrzej Babiński − polski dziennikarz
 Andrzej Babiński − polski poeta